Tolckemit ist eine Bezeichnung für

Orte
 Tolckemit (auch Tolckmit, Tolkemit), Stadt bei Elbing in Westpreußen, polnisch Tolkmicko

Personen
 Alexander Nicolaus Tolckemit (1715–1759), deutscher Pfarrer und Regionalhistoriker in Polnisch-Preußen
 Nicolaus Tolckemit (1679–1714), deutscher evangelischer Pfarrer in Polnisch-Preußen